Valladolid kan syfta på:
Real Valladolid – en spansk fotbollsklubb från staden Valladolid

Geografi

Honduras 

 Valladolid (kommun i Honduras), Departamento de Lempira,

Mexiko 

 Valladolid (kommun i Mexiko), 
 Valladolid, Yucatán, 
 Valladolid, Aguascalientes, Jesús María,

Spanien 

 Provincia de Valladolid, provins, Kastilien och Leon, 
 Valladolid, stad, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,